José Francisco Xavier de Paula Domingos António Agostinho Anastácio de Bragança (20 de agosto de 1761-11 de septiembre de 1788) fue un infante portugués de la Dinastía Braganza, heredero de la corona.

Nació el 20 de agosto de 1761 en el Palacio de Ajuda, en la ciudad de Lisboa; era hijo de los futuros reyes de Portugal María I y Pedro III.

Su madre, María Francisca Isabel de Braganza, era la hija y heredera del Rey de Portugal José I; como parte de un acuerdo familiar la habían casado con su tío carnal Pedro de Braganza, hermano de su padre (utilizando una estrategia ultra cerrada, para garantizar la continuidad dinástica de la familia ante una eventual muerte del rey titular). 

Fue el primero en ostentar el título de Príncipe de Beira, creado por su abuelo a su favor. 

Siguiendo la tradición familiar el 21 de febrero de 1777, contrajo matrimonio con su tía María Francisca Benedicta de Braganza, hermana menor de su madre; al consumarse dicho casamiento José Francisco tenía 15 años, y su tía y consorte tenía 30.

Apenas tres días después de su boda, el 24 de febrero de 1777, su abuelo materno el rey José I murió; y sus padres se convirtieron en reyes con los títulos de María I y Pedro III. Por su parte José Francisco se convirtió en Príncipe de Brasil y Duque de Braganza, que eran los títulos oficiales del heredero de la corona de Portugal (en aquella época Brasil era colonia de Portugal). José Francisco era el decimocuarto duque de Braganza en la historia del título.

José Francisco murió prematuramente con apenas veintisiete años de edad el 11 de septiembre de 1788; su muerte se debió a la enfermedad de la viruela y ocurrió en Lisboa. Fue enterrado en el Panteón de los Braganza en São Vicente de Fora.

Su temprana muerte le impidió llegar a convertirse en Rey de Portugal; además, como no había tenido hijos en su matrimonio con su tía María Francisca Benedita, la sucesión a la Corona pasó a su hermano menor Juan María de Braganza (en portugués João Maria de Bragança) que de inmediato se convirtió en príncipe de Brasil y duque de Braganza y muchos años después se convertiría en rey de Portugal como Juan VI.

La muerte de José Francisco también contribuyó a que su madre, la reina María I, perdiera la razón y cayera en la locura en la que estuvo sumida hasta su muerte.

María Benedicta de Portugal, la esposa de José Francisco, era quince años mayor que él, cuando se casaron. No dejaron descendencia, ya que Maria Benedita sufrió dos abortos. Después de la muerte de José Francisco, fue conocida como la princesa viuda de Brasil. Murió en 1829, a los 83 años de edad.

Ancestros

Sucesión

Referencias

Enlaces externos 

Nacidos en Lisboa
Masones de Portugal
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (Rama española)
Príncipes de Brasil de la casa de Braganza (príncipes herederos de Portugal)
Duques de Braganza del siglo XVIII